Йо́ргос (Гиоргос) Сига́лас (; род. 31 июля 1971, Перистери) — греческий профессиональный баскетболист и баскетбольный тренер. Пятикратный чемпион Греции, двукратный обладатель Кубка Греции и победитель Евролиги (1997) в составе клуба «Олимпиакос». Капитан национальной сборной Греции, серебряный призёр чемпионата Европы среди юношей 1992 года, самый ценный игрок греческой лиги в 1996/1997, участник матча Еврозвёзд ФИБА 1997 года.

Спортивная карьера 
Йоргос Сигалас, уроженец пригорода Афин Перистери, вырос в юношеских командах клуба «Олимпиакос» (Пирей). Он выступал в составе юниорской (до 18 лет) сборной Греции на чемпионате Европы 1990 года и в составе юношеской (до 22 лет) сборной на чемпионате Европы 1992 года, завоевав с ней серебряные медали.

Уже в сезоне 1988/1989 Сигалас вышел на площадку в основном составе «Олимпиакоса». на следующий год его временно одолжили в «Папагу», но начиная с сезона 1990/1991 он провёл в родной команде семь лет подряд, пять раз подряд (с 1993 по 1997 год) завоевав звание чемпиона Греции и дважды выиграв Кубок Греции (в 1994 и 1997) году. За этот период «Олимпиакос» также трижды становился финалистом Европейской лиги ФИБА, в 1997 году впервые в своей истории завоевав это высший европейский клубный трофей. Таким образом, в 1997 году Сигалас выиграл с «Олимпиакосом» так называемую «тройную корону», став чемпионом и обладателем Кубка своей страны и победителем европейского клубного чемпионата. В этот же год он был включён в число игроков матча Еврозвёзд ФИБА, а в Греции был признан самым полезным игроком национального первенства.

После одного сезона с миланским «Стефанелом», с которым Сигалас дошёл до финала Кубка Европы ФИБА, он вернулся в Грецию, где выступал за «Арис» и ПАОК, после чего снова на год покинул страну, чтобы сыграть по полсезона в Испании и Италии. В 2003 году Сигалас в последний раз выступил в составе национальной сборной Греции, за которую играл с 1993 года и в которой со временем получил капитанскую повязку. На счету Сигаласа 185 игр и 1487 очков в составе сборной и четвёртые места на двух чемпионатах мира и трёх чемпионатах Европы.

Последние годы игровой карьеры Сигалас провёл в греческих клубах, ещё раз дойдя до финала Кубка Европы в составе «Ариса». Он объявил о завершении выступлений в сентябре 2007 года. Меньше чем через год он был назначен тренером юношеской (до 20 лет) сборной Греции. В 2009 году циркулировали слухи о его присоединении к профессиональному штату команды НБА «Вашингтон Уизардс», но в итоге он начал сезон 2009/10 в качестве тренера команды второго греческого дивизиона «Эрмис» (Лангадас), откуда был уволен в феврале после того, как его клуб потерпел 12 поражений в 17 матчах. В дальнейшем он тренировал кипрский «Керавнос», а с 2014 года возглавил ещё один греческий клуб, «Эгалео», выступающий в третьем эшелоне чемпионата Греции.

Статистика выступлений

Сборная Греции

Европейские кубковые турниры

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Евролиги 
 Профиль на сайте ФИБА Европа 

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Арис»
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Гранада»
Игроки БК «Реджо Калабрия»
Игроки БК «Македоникос»
Игроки БК «Паниониос»
Игроки сборной Греции по баскетболу
Баскетбольные тренеры Греции